Копиевка:

 Копиевка — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.
 Копиевка — село, входит в Макаровский район Киевской области 
 Копиевка — село на Украине, находится в Тульчинском районе Винницкой области.